Staewen ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Staewen (1926–2002), deutscher Nervenarzt und Schriftsteller
 Gertrud Staewen (1894–1987), deutsche evangelische Fürsorgerin